Харперс Фери има више значења:
 Харперс Фери (Ајова)
 Харперс Фери (Западна Вирџинија)